Wen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jun Wen
 Tai Hui Wen
 Xiao-Jun Wen
 Ye-tang Wen
 Zaigen Wen